Hopstein ist der Familienname folgender Personen:

 Israel Hopstein von Koschnitz (1733–1814), chassidischer Zaddik in Polen
 Kurt Hopstein (1934–2013), deutscher Musikpädagoge und Komponist